

Cinéma 
 Wild Card est un téléfilm américain réalisé par Mel Damski en 1992 ;
 Wild Card est un film sud-coréen réalisé par Kim Yu-jin en 2003 ;
 Wild Card est le titre original de Joker, un film américain réalisé par Simon West sorti en 2015.

Série télévisée 
 Wild Card est le titre original de la série télévisée américaine Méthode Zoé, créée par Bernard Lechowick et Lynn Marie Latham en 2003.

Sport 
 Wild card est un terme utilisé dans certains sports pour désigner une autorisation exceptionnelle accordée à un joueur, une joueuse ou une équipe de participer à une épreuve.
 Wild card est un terme utilisé en tennis pour désigner les joueurs bénéficiaires d'une invitation pour participer à un tournoi.
 Meilleur deuxième (Wild card en anglais) est un terme de baseball et de football américain.
 Le Match de meilleur deuxième (Wild Card Game), un match éliminatoire dans la Ligue majeure de baseball.
 Les Séries de meilleurs deuxièmes (Wild Card Series), une ronde du tournoi éliminatoire de la Ligue majeure de baseball.

Autre 
 Wild Card est un jeu vidéo sorti en 2001 sur la WonderSwan.
 Wild Cards est une série d'anthologies de science-fiction uchronique de super-héros éditées par George R. R. Martin.
 Wild Cards est une anthologie de nouvelles de science-fiction réunies par George R. R. Martin et publiée en 1987, premier volume de la série du même nom.
 En informatique, « wild card » est le terme anglais désignant le joker ou métacaractère.
 En prestidigitation,  (ou ) est une routine de cartomagie qui consiste à transformer des cartes en d'autres.